Großsteingrab Hanstedgårds Udlod steht für:

 Großsteingrab Hanstedgårds Udlod 1
 Großsteingrab Hanstedgårds Udlod 2